Алексей Жеребцо́в:
 Жеребцов, Алексей Алексеевич (1758—1819) — российский государственный деятель.
 Жеребцов, Алексей Григорьевич (1712—1777) — российский государственный деятель.
 Жеребцов, Алексей Иванович (род. 1949) — советский хоккеист, российский тренер..